Tarabulsi ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed al-Tarabulsi (* 1947), kuwaitischer Fußballspieler
 Mohamed Tarabulsi (* 1950), libanesischer Gewichtheber